Yuchi () – gmina wiejska () powiatu Nantou, położonego w środkowej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Yuchi w 2016 roku liczyła 16 154 mieszkańców – 7660 kobiet i 8494 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 5749, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,81 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Nantou